Carlos Guillermo Federico (Ansbach, 12 de mayo de 1712 -Gunzenhausen, 3 de agosto de 1757), apodado der Wilde Markgraf (el Margrave Salvaje), fue el margrave del Principado de Ansbach desde 1723 hasta su muerte.

Biografía 
Carlos Guillermo Federico era el hijo del Margarve Guillermo Federico de Brandeburgo-Ansbach (1686-1723) y su esposa, la Duquesa Cristiana Carlota de Wurtemberg (1694-1729). Durante su juventud, su madre actuó como regente.

Cuando alcanzó el poder, Carlos Guillermo Federico gobernó como un típico monarca absolutista con una lujosa vida de corte. Dejó a su heredero Carlos Alejandro una deuda total de 2,3 millones de táleros y gastó el 10% del presupuesto del Estado en la caza. Hizo construir 56 iglesias y muchos palacios, entre ellos un edificio en Triesdorf para sus halcones, su mayor pasión, en el que gastó más de medio millón de florines entre 1730 y 1748. Su pasión por la caza, particularmente con sus halcones, es lo que le ganó el sobrenombre del Margrave Salvaje.

Carlos Guillermo Federico murió de un infarto el 3 de agosto de 1757.

Matrimonio e hijos 

Carlos Guillermo Federico contrajo matrimonio con la Princesa Federica Luisa de Prusia (1714-1784), hija del rey Federico Guillermo I de Prusia. Tuvieron dos hijos:
 Carlos Federico Augusto (7 de abril de 1733 - 9 de mayo de 1737)
 Margrave Carlos Alejandro de Brandeburgo-Ansbach (24 de febrero de 1736 - 5 de enero de 1806)

También tuvo cuatro hijos con su amante Isabel Wünsch, hija de un halconero. Tanto los hijos ilegítimos, Federico Carlos (1734-1796) y Federico Fernando Luis (1748-1811), como las hijas Guillermina Leonor (1743-1768) y Luisa Carlota (1746-1747) recibieron palacios y los títulos de barón y baronesa de Falkenhausen'''.

Ancestros

Enlaces externos 
Biography

Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVIII (casa de Hohenzollern)
Miembros de la Orden de la Jarretera